Баянго́л, Баян-Гол (, ) — ряд топонимов в Монголии и Республике Бурятия (Россия).

 Монголия
 Баянгол — городской район Улан-Батора.
 Баянгол — сомон (район) аймака Сэлэнгэ.
 Баянгол — сомон (район) аймака Уверхангай.
 Баянгол — посёлок и административный центр сомона Бугат аймака Говь-Алтай.
 Баянгол — железнорудное месторождение.

 Россия, Республика Бурятия
 Баянгол — село в Баргузинском районе.
 Баянгол — село в Закаменском районе.
 Баян-Гол — улус в Хоринском районе.
 Баянгол — река в Закаменском районе, левый приток реки Улекчин, бассейн Селенги.
 Баян-Гол — река в Селенгинском районе, левый приток Селенги.

См. также 
 Баянгол-Монгольский автономный округ